Flade er et flertydig stednavn:
 Fladeareal
 Flade (Frederikshavn) – bydel i Flade Sogn (Frederikshavn Kommune)
 Flade (Mors) – landsby i Flade Sogn (Morsø Kommune)
 Flade Sogn

Se også 
 Overflade